Il singolare del torneo di tennis West of England Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Denis Van Uffelen che ha battuto in finale Adriano Ferreira 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Chris Wilkinson (primo turno)
 Todd Larkham (secondo turno)
 David Rikl (primo turno)
 Alex Rădulescu (secondo turno)

 Peter Wessels (semifinali)
 Mark Petchey (primo turno)
 Gerald Mandl (quarti di finale)
 Vladimir Volčkov (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

West of England Challenger 1998